W Polsce
 Grabarka – osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Grabarka – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Milejczyce 
 Grabarka – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja
 Grabarka – gromada

 Grabarka – góra w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja

 Grabarka – potok, dopływ Mogilnicy
 Grabarka – struga, dopływ Warty
 Grabarka – potok, dopływ Wisły
 Grabarka – struga, dopływ Zielawy